! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 152001–152100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 152101–152200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 152201–152300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 152301–152400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 152401–152500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 152501–152600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 152601–152700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 152701–152800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 152801–152900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 152901–153000 [ editare]

Lista planetelor minore (152001-153000)